Miejscowości w USA:
 Pleasant Grove – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Pleasant Grove – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Pleasant Grove – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Pleasant Grove – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Utah
Gminy w USA:
 Pleasant Grove (ang. Pleasant Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Coles
 Pleasant Grove (ang. Pleasant Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines
 Pleasant Grove (ang. Pleasant Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 Pleasant Grove (ang. Pleasant Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Pleasant Grove (ang. Pleasant Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Pleasant Grove (ang. Pleasant Grove Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Pleasant Grove (ang. Pleasant Grove Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Pleasant Grove (ang. Pleasant Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Pleasant Grove (ang. Pleasant Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
 Pleasant Grove (ang. Pleasant Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
 Pleasant Grove (ang. Pleasant Grove Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule